North Liberty ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Liberty (Indiana), im St. Joseph County
 North Liberty (Iowa), im Johnson County
 North Liberty (Ohio)
 North Liberty (Pennsylvania)
 North Liberty (Tennessee)